Пармон — фамилия.
 Пармон, Валентин Николаевич (род. 1948) — российский учёный, физик, действительный член Российской академии наук, лауреат Государственной премии России (2009).
 Пармон, Фёдор Максимович (1939—2006) — российский дизайнер одежды, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой Московского госуниверситета дизайна и технологии.